Сизинцев Василий Иванович () — Герой Социалистического труда.

Родился 8 февраля 1921 года в селе Смоленское Алтайского края. С 1940 по 1947 служил на Тихоокеанском флоте. Участник войны с Японией. С 1949 года работал анодчиком Сталинского алюминиевого завода. 9 июня 1961 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития цветной металлургии, присвоено звание Героя Социалистического Труда. С 1967 работал на Волгоградском алюминиевом заводе . С 1981 года на пенсии . Проживал в Московской области. Умер в 1993 году в Подольске

Источники 
 Имя в истории Новокузнецка
 

Металлурги СССР
Персоналии:Новокузнецк